Niemcy:
 Stade – miasto powiatowe w kraju związkowym Dolna Saksonia

Osoby:
 Wilhelm Stade – niemiecki dyrygent

Inne:
 Stade Rennais – francuski klub sportowy
 Stade de Reims – francuski klub sportowy